Lamine peut désigner :
 Lamine, section de la commune belge de Remicourt ;
 La lamine, une protéine.
 En géologie, la lamine est une subdivision millimétrique au sein d'une couche de sédiments due, par exemple, à un changement de la taille des grains ou de leur composition.

Patronyme

Nom de famille 
Théodore Lamine (né en 1942), homme politique centrafricain.

Prénom 
 Mohamed Lamine Ould Ahmed (né en 1947), né en 1946) est un homme politique du Sahara occidental ;
 Lamine Ben Aziza (né en 1952), footballeur tunisien ;
 Lamine Bey (1881-1962), le dernier bey de Tunis ;
 Mohamed Lamine Chakhari (né en 1957), homme politique tunisien ;
 Lamine Conteh (né en 1976), footballeur de Sierra Leone ;
 Mohamed Lamine Debaghine (1917-2003), homme politique algérien ;
 Lamine Diack (1933-2021), athlète puis dirigeant sportif sénégalais ;
 Lamine Diakhaté (1928-1987), poète et homme d'état sénégalais ;
 Lamine Diarra (né en 1983), footballeur sénégalais ;
 Lamine Diatta (né en 1975), footballeur sénégalais ;
 Lamine Gassama (né en 1989), footballeur sénégalais ;
 Lamine Guèye (1891-1968), homme politique sénégalais ;
 Lamine Guèye (né en 1960), président de la fédération de ski sénégalaise ;
 Ali Lamine Kab (né en 1985), footballeur algérien ;
 Lamine Kanté (né en 1987), basketteur français ;
 Lamine Khene (né en 1930), homme politique algérien ;
 Lamine Koné (né en 1989), footballeur ivoirien ;
 Lamine Lezghad (né en 1980), humoriste français ;
 Mamadou Lamine Loum (né en 1952), ancien premier ministre du Sénégal ;
 Lamine N'Diaye (né en 1956), footballeur sénégalais ;
 Lamine Ouahab (né en 1984), joueur de tennis marocain ;
 Lamine Sakho (né en 1977), footballeur sénégalais ;
 Lamine Sambe (né en 1989), basketteur français ;
 Lamine Sidimé (né en 1944), ancien premier ministre de Guinée ;
 Mohamed Lamine Sissoko (né en 1985), footballeur malien ;
 Sadio Lamine Sow, homme politique malien ;
 Mohamed Lamine Sylla (1971-2010), footballeur guinéen ;
 Lamine Traoré (né en 1982), footballeur burkinabé ;
  (né en 1991), footballeur guinéen ;
 Mohamed Lamine Yattara (né en 1993), footballeur guinéen ;
 Mohamed Lamine Zemmamouche (né en 1985), footballeur algérien.

Notes 

Homonymie de patronyme

en:Lamine